Coup de gueule (Milano difendersi o morire), un film italien de Gianni Martucci sorti en 1978 ;
 Coup de gueule, un album musical du chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly sorti en 2004.